Peter Bratt kan syfta på:

 Peter Bratt (född 1944), svensk journalist
 Peter Bratt (född 1954), svensk arkeolog och museiman
 Peter Bratt (född 1962), amerikansk filmregissör

Referenser